Dave Sheridan est un nom porté par :
 David S. Sheridan (1908-2004), scientifique américain ;
 Dave Sheridan (1943-1982), auteur de bande dessinée américain ;
 Dave Sheridan (1969-), acteur américain ;
 Dave Sheridan, personnage de la série télévisée Babylon 5 (1993-1998).